Ван Фэй:

 Ван Фэй (, род. 1969) — китайская певица и актриса.
 Ван Фэй (, род. 1982) — китайская спортсменка-конькобежец.
 Ван Фэй () — китайский футболист.